Коррелированное равновесие () — концепция решения в теории игр, предложенная Робертом Ауманном в 1974 году. Обобщает равновесие Нэша, то есть всякое равновесное по Нэшу решение является и коррелированным равновесием (обратное в общем случае неверно). В основе концепции лежит идея о том, что игроки совершают действия после получения дополнительной информации, источником которой служит коррелирующее устройство (). Поскольку стратегии игроков зависят от одного и того же сигнала, они коррелируют, чем и объясняется название концепции.

Выделяют объективное и субъективное виды коррелированного равновесия. Субъективное коррелированное равновесие эквивалентно концепции рационализируемости.

Определение 

Имеется игра в нормальной форме с N участниками, . Игрок i характеризуется множеством действий  и функцией полезности . Модификацией стратегии i-го игрока называется функция , то есть правило, предписывающее игроку выбрать стратегию  вместо .

Пусть имеется счётное вероятностное пространство . Для i-го игрока определены разбиение  и апостериорное распределение . Также имеется функция , ставящая элементам одного блока одно и то же значение. Тогда кортеж  является коррелированным равновесием игры , если для каждого игрока  и каждой модификации  выполняется

Иначе говоря,  есть коррелированное равновесие если ни один из игроков не сможет повысить ожидаемую полезность путём применения какой-либо модификации.

Примечания 

Теория игр